Goldberg je původně německé vlastní jméno, které znamená doslova „Zlatá hora“. Vyskytuje se jako příjmení, ale i zeměpisný název.

Osobnosti 
 Aaron Goldberg (* 1974) — americký jazzový klavírista
 Aaron Goldberg (botanik) (1917–2014) — americký botanik, systematik
 Barry Goldberg (* 1942) — americký hudebník
 Bernard Goldberg (* 1945) — americký novinář a spisovatel
 Bill Goldberg (* 1966) — americký herec a wrestler
 Josef Goldberg (1942–2002) — izraelský politik, poslanec Knesetu
 Karl Goldberg (1836–1897) — českoněmecký podnikatel a politik
 Lea Goldbergová (1911–1970) — izraelská básnířka, spisovatelka, dramatička
 Michael Goldberg (1924–2007) — americký expresionistický malíř
 Rube Goldberg (1883–1970) — americký kreslíř a karikaturista
 Whoopi Goldbergová (* 1955) — americká herečka a zpěvačka
 Zalman Nechemia Goldberg (1931–2020) — izraelský rabín

Města 
 Goldberg v Německu
 Goldberg ve Slezsku, dnes polská Złotoryja

Pohoří 
 Goldberg v Rakouských Alpách, horská skupina ve Vysokých Taurách

Možná také hledáte 
 Goldbergovy variace — cyklus klavírních skladeb Johanna Sebastiana Bacha
 Goldbergův systém — taxonomická klasifikace kvetoucích rostlin z roku 1986-89

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení